Вы́годский () — еврейская фамилия.

 Выгодский, Александр Гаврилович (1915—1941) — советский историк и философ, сын Г. Е. Выгодского.
 Выгодский, Виталий Соломонович (1928—1998) — советский и российский экономист.
 Выгодский, Гавриил Ефимович (Габриэль Эхелевич) (1863—1939) — российский офтальмолог, профессор, брат Я. Е. Выгодского.
 Выгодский, Давид Исаакович (1893—1943) — литературовед, переводчик, кузен Л. С. Выготского.
 Выгодский, Лев Семёнович (Выготский; 1896—1934) — советский психолог, педолог.
 Выгодский, Марк Яковлевич (1898—1965) — советский математик, историк и популяризатор науки.
 Выгодский, Николай Яковлевич (1900—1939) — советский композитор, музыкальный педагог, органист.
 Выгодский, Рувим Григорьевич (?—2008) — советский диктор, документалист.
 Выгодский, Семён Юльевич (1915—1965) — советский историк-международник, профессор ЛГУ
 Выгодский, Семён Яковлевич (1892—1956) — советский инженер-гидростроитель, автор нескольких монографий по бетонным технологиям, сын Я. Е. Выгодского.
 Выгодский, Соломон Львович (1899—1978) — советский экономист, профессор МГУ, заслуженный деятель науки РСФСР.
 Выгодский, Станислав (1907—1992) — польский и израильский писатель, переводчик с идиша.
 Выгодский, Яков Эхелевич (Ефимович) (1857—1941) — российский и литовский врач, еврейский общественный и политический деятель.